Un campeonato mundial juvenil o torneo mundial juvenil concede el título en una categoría por edad para un deporte determinado.

Atletismo 
IAAF
 Campeonato Mundial de Atletismo Sub-20
 Campeonato Mundial de Atletismo Sub-18

Bádminton 
BWF
 Campeonato Mundial Juvenil de Bádminton

Baloncesto 
FIBA
 Campeonato Mundial de Baloncesto Sub-19
 Campeonato Mundial de Baloncesto Sub-17
 Campeonato Mundial de Baloncesto Femenino Sub-19
 Campeonato Mundial de Baloncesto Femenino Sub-17

Balonmano 
IHF
 Campeonato Mundial de Balonmano Masculino Junior; torneo sub-21
 Campeonato Mundial de Balonmano Masculino Juvenil; torneo sub-19
 Campeonato Mundial de Balonmano Femenino Junior; torneo sub-20
 Campeonato Mundial de Balonmano Femenino Juvenil; torneo sub-18

Béisbol y softbol 
WBSC
 Copa Mundial de Béisbol Sub-23
 Copa Mundial de Béisbol Sub-18
 Copa Mundial de Béisbol Sub-15
 Campeonato Mundial de Sóftbol Sub-19
 Campeonato Mundial de Sóftbol Femenino Sub-19

Fútbol 
FIFA
 Copa Mundial de Fútbol Sub-20
 Copa Mundial de Fútbol Sub-17
 Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-20
 Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-17

Fútbol americano 
IFAF
 Copa Mundial Juvenil de Fútbol Americano de la IFAF

Hockey sobre césped 
FIH
 Campeonato Mundial de Hockey sobre Hierba Sub-21; masculino y femenino

Hockey sobre hielo 
IIHF
 Campeonato Mundial de Hockey sobre Hielo Sub-20
 Campeonato Mundial de Hockey sobre Hielo Sub-18; masculino y femenino

Hockey sobre patines 
CIRH
 Campeonato mundial Sub 20 de hockey sobre patines masculino

Natación 
 Campeonato Mundial Juvenil de Natación

Rugby 
 Campeonato Mundial Sub-20 (1ª división)
 Trofeo Mundial Sub-20 (2ª división)

Voleibol 
FIVB
 Campeonato Mundial de Voleibol Masculino Sub-23
 Campeonato Mundial de Voleibol Masculino Sub-21
 Campeonato Mundial de Voleibol Masculino Sub-19
 Campeonato Mundial de Voleibol Femenino Sub-23
 Campeonato Mundial de Voleibol Femenino Sub-20
 Campeonato Mundial de Voleibol Femenino Sub-18

Otros deportes 
 Campeonato Mundial de Curling Sub-21
 Campeonato Mundial de Korfbal Sub-23
 Campeonato Mundial de Lacrosse Sub-19
 Campeonato Mundial de Remo Sub-23
 Campeonato Mundial de Remo Sub-18
 Campeonato Mundial Juvenil de Patinaje de Velocidad en Pista Corta
 Campeonato Mundial de Tenis de mesa Sub-18
 Campeonato Mundial de Netball Sub-21

Tabla de campeones mundiales juveniles por deporte colectivos

Véase también 

 Campeonato mundial
 Campeonato panamericano
 Campeonato sudamericano
 Campeonato europeo
 Campeonato asiático
 Campeonato africano
 Campeonato de Oceanía

Referencias